Dersu Uzala (1849-1908) a fost un vânător siberian și călăuză indigenă a exploratorului rus Vladimir Arseniev.

Dersu Uzala se mai poate referi și la:

 Dersu Uzala, carte autobiografică a lui Vladimir Arseniev publicată în 1923;
 Dersu Uzala, adaptare cinematografică sovietică a cărții lui Arseniev, realizată în 1961 de cineastul sovietic de origine armeană Agasi Babaian;
 Dersu Uzala (difuzată în România sub titlul Vânătorul din taiga), adaptare cinematografică sovieto-japoneză a cărții lui Arseniev, realizată în 1975 de cineastul japonez Akira Kurosawa;
 4142 Dersu-Uzala, un asteroid din grupul Hungaria.